Балакиши Алекпер огли Касумов (* 1978) — генеральний директор Громадського телебачення Азербайджану.
 Касумов Велі Айдинович (* 1968) — радянський та азербайджанський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Заур Касумов (* 1986) — російський чеченський боєць змішаних єдиноборств.
 Імран Ашум огли Касумов (1918—1981) — народний письменник Азербайджанської РСР.
 Касумов Ісраїл Асудійович (* 1990) — російський борець; дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи.
 Касумов Мір Башир Фатах огли (1879—1949) — голова Президії Верховної ради Азербайджанської РСР. Депутат Верховної Ради СРСР 1—2-го скликань (1937—1949), заступник голови Президії Верховної Ради СРСР 1—2-го скликань.